Pippi Langstrumpf (im schwedischen Original Pippi Långstrump) heißen:

 Pippi Langstrumpf, Protagonistin und Titel eines Kinderbuchs (1945) von Astrid Lindgren (auch zu Fortsetzungen und der Rezeption des Stoffs)
 Pippi Langstrumpf (1949), schwedischer Film, Regie: Per Gunvall
 Pippi Langstrumpf (1961), Film aus den Vereinigten Staaten
 Pippi Langstrumpf (1969), Langfilm aus der schwedischen Fernsehserie mit Inger Nilsson
 Pippi Langstrumpf (Fernsehserie), schwedische Fernsehserie, produziert im Jahr 1968, mit Inger Nilsson
 Hey, Pippi Langstrumpf, das Titellied dieser Fernsehserie
 Pippi Langstrumpf (Zeichentrick), deutsch-kanadische Fernsehserie und zwei Filme, ab 1997